Занько — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Занько, Александра Фёдоровна (1927—1990) — Герой Социалистического Труда, Заслуженный учитель БССР.
 Занько, Всеволод Владимирович (род. 1995) — российский пловец, чемпион России, призёр чемпионатов мира и Европы среди юниоров, мастер спорта России международного класса.
 Занько, Фёдор Петрович (1921—1979) — полный кавалер ордена Славы, участник Великой Отечественной войны.
 См. также 
 Заньки — название населённых пунктов.